Жатец може бити:

 Жатец, град у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Жатец (Јихлава), насеље у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република